Le terme Cicadelle du maïs peut désigner diverses espèces de cicadelles inféodées aux graminées, et plus particulièrement au maïs, notamment :
 Zyginidia scutellaris, espèce présente en Europe,
 Cicadulina mbila, espèce endémique d'Afrique, vecteur du virus de la striure du maïs,
 Dalbulus maidis, espèce présente en Amérique.
 Peregrinus maidis, espèce à répartition pantropicale, vecteur de plusieurs phytovirus.

Ravageur du maïs